Рубка:
 Рубка — вырубка деревьев и удаление их из леса.
 Рубка — закрытое сооружение специального назначения на палубе надводного судна или на палубе надстройки.
 Рубка — помещение на дирижабле, в котором сосредоточены приборы по его управлению.
 Рубка — разделение листового материала путём ударного смещения. Применяется в заготовительном производстве. Метод рубки используется в гильотинах некоторых конструкций.
 Рубка — радиолокационная станция.
 Рубка — измельчение пищевых продуктов режущим инструментом.

Топоним 
 Рубка (приток Моломы) — река в Российской Федерации — России, протекает в Кировской области.
 Рубка (приток Сюзюмы) — река в России, протекает в Кировской области.